Fazy est un patronyme porté par plusieurs personnalités, notamment suisses.

Personnalités 

 Antoine Fazy (1681-1731), industriel suisse.
 Daniel Fazy (), industriel français.
 Henri Fazy (1842-1920), homme politique suisse, radical-démocratique.
 James Fazy (1794-1878), homme politique suisse, fondateur du parti radical genevois.
 Robert Fazy (1872-1956), juriste et magistrat suisse.